Kidron ist

 der Name eines Flusses im Kidrontal
 der Name eines gemeindefreien Gebiets im südwestlichen Sugar Creek Township, Ohio, USA, siehe Kidron (Ohio)
 der Name des Pferdes von General Pershing, siehe Kidron (Pferd)

Kidron ist der Familienname folgender Personen:
 Beeban Kidron (* 1961), britische Filmregisseurin und Filmproduzentin
 Michael Kidron (1930–2003), Sozialist und Kartograph